Обединена левица може да се отнася за политически организации в няколко страни:
 Обединена левица (Боливия)
 Обединена левица (Гърция)
 Обединена левица (Испания)
 Обединена левица (Перу)
 Обединена левица (Сан Марино)

Вижте също 
 Европейска обединена левица - Северна зелена левица